Juvigny (Aisne), municipi francès del Aisne.
 Juvigny (Marne), municipi francès del Marne.
 Juvigny (Alta Savoia), municipi francès de l'Alta Savoia.
 Juvigny-en-Perthois, municipi francès del Mosa.
 Juvigny-el-Tertre, municipi francès de la Màniga.
 Juvigny-sota-Andaine, és un antic municipi de l'Adorna.
 Juvigny-sobre-Loison, municipi francès del Mosa.
 Juvigny-sobre-Seulles, municipi francès del Calvados.
 Juvigny-Val-de Andaine, municipi francès de l'Adorna.